Trichopodus är ett släkte av fiskar. Trichopodus ingår i familjen Osphronemidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Trichopodus

bg:Трихогастер
es:Trichogaster
fr:Trichogaster
id:Sepat
it:Trichogaster
lt:Siūlapelekiai guramiai
no:Trichogaster
pl:Trichogaster
pt:Trichogaster
ru:Гурами-нитеносцы